Don Michael Distillery es una destilería peruana ubicada en el distrito de Lurín, en la ciudad de Lima, y es responsable de la producción de Black Whiskey: actualmente el único whiskey peruano, y el primer whiskey andino en el mundo elaborado con maíz morado andino.

Historia 
La historia de la familia Kuryla en el Perú comienza en la década de 1950. Sus negocios empezaron en la minería y petróleo, trasladándose luego hacia las finanzas y la construcción. Ahora la tercera generación de Michael A. Kuryla en Perú ha creado un nuevo capítulo con la creación de Don Michael Distillery, construida y operada por Michael Alexis Kuryla. 

En el año 2012, el mayor de los hijos de Michael Kuryla Jr., Michael Alexis Kuryla, llega al Perú y se establece en La Merced, Chanchamayo, para construir y gestionar las instalaciones de una planta de IQF para la empresa Selva Frozen Foods. Ahí conoció a Daiana Milon Mayer, quien se desempeñó como jefa de planta para la compañía y con quien se casaría en el 2015.

Durante los años que Michael y Daiana pasaron en La Merced, comenzaron a explorar y a experimentar con la producción de whiskey a partir de maíz morado peruano. Luego de un periodo de ensayos, prueba y error, en el 2017 se deciden a redactar un plan de negocios, recaudar fondos y planificar el lanzamiento de la destilería Don Michael en Lima. Finalmente, en el 2018, la destilería estaba en línea.

La destilería 
Además de Black Whiskey, la destilería produce también otros destilados y licores a base de insumos peruanos como parte de su portafolio. Adicionalmente, ofrece sus servicios a terceros. 

Michael Alexis Kuryla y Daiana Milon habiendo son responsables de la inclusión de la definición "whiskey andino" en la norma técnica de producción de whiskey en el Perú, convirtiendo a Don Michael Distillery en la primera destilería en todo el mundo en producir whiskey andino. Actualmente, la destilería exporta Black Whiskey a Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Japón, Venezuela, Ecuador, España, Inglaterra, Alemania y Australia

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Reel: destilería Don Michael
 SNI: Black Whiskey
 Forbes: Whiskey peruano es premiado en Nueva York como el mejor del mundo
 Infobae: Whiskey andino elaborado con maíz morado fue reconocido como "el mejor del mundo" en Estados Unidos

Destilerías
Bebidas alcohólicas
Bebidas alcohólicas de Perú
Bebidas de Perú